Nazario hace referencia a varios artículos:

Personas
 Nazario Luque (n. 1944), historietista y pintor español.

En la Edad Antigua
 Nazario, retórico latino del siglo IV.
 Nazario (mártir), asociado a san Celso, descubiertos por san Ambrosio (330-397).
 Basílides, Cirino, Nabor y Nazario, mártires romanos del siglo IV.
 Nazario de Lerins, religioso francés del siglo V-VI.
 Nazario de Elna (siglo IX), obispo español.

Topónimos
 San Nazario (Italia), ciudad en la provincia di Vicenza (Véneto).
 Nazário, municipio del estado brasileño de Goiás.